Popp peut faire référence à :
 Adelheid Popp (1869-1939), écrivain autrichienne féministe et socialiste ;
 Alexander Popp (1976-), ancien joueur allemand de tennis ;
 Alexandra Popp (1991-), footballeuse allemande ;
 André Popp (1924-2014), compositeur français ;
 Emil Popp (1897-1955), homme politique allemand ;
 Jim Popp (1964-), directeur-général de l'équipe de football des Alouettes de Montréal ;
 Lucia Popp (1939-1993), soprano ;
 Marcus Popp (1981-), joueur de volley-ball allemand ;
 Mișu Popp (1827-1892), peintre roumain ;
 Paul Popp (1963-), coureur cycliste autrichien ;
 Philippe Christian Popp van Schaalkwijk (1805-1879), imprimeur et éditeur ;
  ;
 Wilhelm Popp (1828-1903), musicien, flûtiste, et compositeur allemand ;
 Willian Popp (1996-), footballeur brésilien ;
 Willy Popp (1902-1978), problémiste du jeu d'échecs allemand.

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme